Ви́лла Деми́дова () — название четырёх вилл в Италии:

 Вилла Сан-Донато — дворец, построенный Николаем Демидовым, послом России в при дворе Тосканы.
 Вилла Пратолино — загородное имение Медичи, приобретённое русским посланником в Тоскане Павлом Демидовым в 1872 г.
 Вилла Сан-Мартино — дом Наполеона на острове Эльба, где Анатолий Демидов сделал музей.
 Вилла Абамелек — в Риме, см. Посольство России в Италии.

См. также 
 Демидовы
 Дом Демидовых

Демидовы